Ratari je lahko:
 Ratari, Obrenovac (Srbija)
 Ratari, Smederevska Palanka (Srbija)